Droga Dla Smakoszy (w skrócie DDS) - rodzaj drogi wspinaczkowej, na której stosuje się asekurację własną. Określenie wymyślone przez Jacka Trzemżalskiego, obecnie często wymienne ze skrótem "trad.", od wspinaczki tradycyjnej (z ang. traditional climbing). 

Wspinaczka